IDM es un acrónimo que puede referirse a diferentes cosas dependiendo el contexto:
 En la música electrónica, Intelligent Dance Music.
 En la tecnología de la información, Intelligent Device Management o bien Identity management.
 Magazine de diseño de Intranet Intranet Design Magazine.
 En medicina, infant of a diabetic mother.
 Integrated Data Modem.
 Improved Data Modem
 Integrated Diagnostic Modem
 Integrated Document Management
 Integrated Device Manufacturer
 En Alemania, la Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft.
 Una compañía biofarmaceutica, IDM Ltd.
 The Trades Union Congress journal International Development Matters.
 El programa Internet Download Manager 
 El noticiero paraguayo Informativo del Mediodía